Подграђе може да се односи на:

 Подграђе (насеље), термин којим су се називала насеља или делови градова, настала под ареалом средњовековних тврђава која могу имати и властите просте утврде

Може се односити на насеља око рушевина тврђава или старих градова:
 Подграђе (биначко), тврђава изнад Биначке Мораве, поред села Подграђа, недалеко од Гњилана
 Подграђе (клинско), тврђава изнад реке Клине, поред села Пограђа код Дрсника, недалеко од Клине

или:
 Подграђе (Петроварадин), део данашњег Петроварадина, подно Петроварадинске тврђаве

или:
 Подграђе (Гњилане), насеље у општини Гњилане, Косово и Метохија, Србија
 Подграђе (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Подграђе (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ
 Подграђе (Фоча-Устиколина), насеље у општини Фоча-Устиколина, Федерација БиХ, БиХ
 Подграђе (Нијемци), насеље у општини Нијемци, Хрватска
 Подграђе (Бенковац), насеље града Бенковца, Хрватска
 Подграђе (Омиш), насеље града Омиша, Хрватска
 Подграђе Подокићко, насеље града Самобора, Хрватска

Види још 
 Подградје, насеље у општини Љутомер, Словенија
 Предграђе
 Пограђе, насеље у општини Клина, Косово и Метохија, Србија
 Подградина (вишезначна одредница)
 Градина (вишезначна одредница)